Henrik Widmark kan syfta på:

 Per Henrik Widmark (1800–1861), svensk lantmätare och landshövding
 Henrik Adolf Widmark (1833–1899), svensk lantmätare och landshövding
 Johan Henrik Widmark (1859–1917), svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör 
 Henrik Widmark (1929–2013), svensk metallurg